Nové Hrady kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Nové Hrady (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Nové Hrady (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), Okres České Budějovice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar